Крао́нн () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Ена. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 125 км на північний схід від Парижа, 120 км на південний схід від Ам'єна, 19 км на південний схід від Лана.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Галерея зображень

Посилання 

 Краонн на сайті французького Національного інституту географії
 Краонн на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Краонн на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ена

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ена